Ропша — название населённых пунктов в России:

 Ропша — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Ропша — посёлок в Ломоносовском районе Ленинградской области. Бывшая царская резиденция.